L'institut de recherche de l'énergie atomique japonaise (JAERI, Japan Atomic Energy Research Institute, , Nihon genshiryoku kenkyûjo en japonais) est un ancien organisme semi-gouvernemental dont le but était d'étendre le programme nucléaire au Japon. Le JAERI a été créé en  par la loi sur l'énergie atomique (Atomic Energy Basic Law).  Il a fusionné avec l'Institut du cycle du combustible japonais (JNC) pour devenir l'Agence japonaise de l'énergie atomique (JAEA) le . Le JAERI était souvent appelé Genken ().

Notes et références 

 

Industrie nucléaire au Japon